Йоганн Фрідріх Науман (; 1780—1857) — німецький орнітолог.
 Йоган Науман, Науман, Йоганн Андреас (1744—1826) — німецький орнітолог. Науман, Йоганн Готліб (1741—1801) — німецький композитор.
 Еріх Науман (; 29 квітня 1905, Майсен — 7 червня 1951, Ландсберг-ам-Лех) — бригадефюрер СС, член СД, командир айнзатцгрупи.
 Горст Науман (; 23 грудня 1921, Берлін — 27 листопада 2000, Гросгансдорф) — німецький офіцер, унтер-офіцер вермахту, оберст-лейтенант.
 Йоган Ґотліб Науман, Йоганн Ґотліб Науман (; 7 квітня 1741, Блазевіц — 23 жовтня 1801, Дрезден) — німецький композитор і диригент.

Примітки 

Німецькі прізвища